Extrusion (Verb: extrudieren; von extrudere ‚hinausstoßen‘, ‚hinausdrängen‘) steht für:
 Extrusion (Geometrie), eine Dimensionserhöhung durch Parallelverschieben
 Extrusion (Geologie), Aufsteigen zähflüssigen Magmas in Vulkanen
 Extrusion (Verfahrenstechnik), Pressen zähflüssiger Materialien durch eine Düse
 Strangpressen, Umformverfahren zur Herstellung metallischer Werkstücke

Siehe auch:
 Extruder